

Geografia
 Rocca San Zenone – frazione di Terni
 San Zenone al Lambro – comune italiano nella città metropolitana di Milano
 San Zenone al Po – comune italiano in provincia di Pavia
 San Zenone degli Ezzelini – comune italiano in provincia di Treviso
 San Zenone – frazione di Minerbe in provincia di Verona
 San Zenón – comune della Colombia nel Dipartimento di Magdalena

Santi
 San Zenone, vescovo di Verona, conosciuto anche come San Zeno
 San Zenone e figli, martiri di Nicomedia
 Zenone di Filadelfia, martire